La Classe Audace peut faire référence à:
 La Classe Audace, une classe de destroyers de la Première Guerre mondiale, en service dans la Regia Marina
 La Classe Audace, une classe de destroyers dans les années 1970, en service dans la Marina Militare